Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2012  arrangerades i Ataköy Athletics Arena i Istanbul, Turkiet under perioden 9-11 mars 2012 . Detta enligt beslut av IAAF på ett möte i Monaco den 25 november 2007.

Resultat

Damer

Herrar

Källor

Externa länkar
 IAAF:s officiella sida

2012 i Turkiet
Friidrottsåret 2012
Internationella friidrottstävlingar i Turkiet
2012
Sportevenemang i Istanbul